Rosenow ist der Name

folgender Orte in Deutschland:
 Rosenow, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenow (Lützow), Ortsteil der Gemeinde Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenow (Warnow), Ortsteil der Gemeinde Warnow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenow (Boitzenburger Land), Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark, Brandenburg

folgender Personen:
 Emil Rosenow (1871–1904), deutscher Schriftsteller
 Felix Rosenow, deutscher Neurologe;  Direktor des Epilepsiezentrums Frankfurt Rhein-Main 
 Georg Rosenow (1886–1985),  US-amerikanischer Internist deutsch-jüdischer Herkunft
 Hannes Rosenow (1925–2000), deutscher Maler
 Joachim Rosenow (1618–1701), deutscher Professor für Mathematik
 Jutta Rosenow (1957–1986), deutsche Badmintonspielerin
 Karl Rosenow (1873–1958), deutscher Regionalhistoriker, Publizist und Museumsgründer
 Leopold Rosenow (1848–1930), Berliner Unternehmer und Politiker
 Olaf Rosenow (* 1957), deutscher Badmintonspieler
 Ursula Rosenow (1920–1968), deutsche Tennisspielerin und die Ehefrau von Günter Eilemann